La famille de Rozet est une famille noble originaire du Languedoc, principalement de la ville de Cordes-sur-Ciel.

Historique 
Le premier membre connu de la famille est un certain Paul Molinier cité en 1424, lors de son mariage avec sa cousine Jeanne Molinier. Le 23  , Louis XI (alors dauphin de France) est de passage à Cordes-sur-Ciel et l'exempt de service militaire. Noble, il est consul de Cordes-sur-Ciel et renonce à ce privilège en 1491. Son fils, Jean Molinier, argentier du Duc de Berry et propriétaire du château de Cazelles se fait appeler Jean de Rozet. La famille se perpétue dans la région, habitant le château de Cazelles, et en 1594, Paul de Rozet commande les troupes de défense de la ville de Cordes. En effet, on était en plein cœur des Guerres de Religion et les protestants menaçaient la ville. 

À partir de la fin XVe siècle, et jusqu'au milieu du XVIe, la famille de Rozet va s'étendre dans toute la région. En 1490, la famille obtient la seigneurie de La Salvetat-Belmontet, près de Montauban. En 1540, un autre François de Rozet est seigneur de Salas (sûrement le village de Salles). Vers le milieu du XVIe siècle, Arnaud de Rozet devient seigneur de Larroque et on trouve un certain François de Rozet seigneur de Terces et capitaine pour le Roi. A la fin de ce XVIe siècle, la famille possède aussi la seigneurie de Frausseilles. 

Après avoir vendu le château de Cazelles vers 1600, la famille finira par s'éteindre lors du mariage de Marie de Rozet avec un membre de la famille de Resseguier.

Héraldique 
Le blason de la famille de Rozet est "D'azur au lion d'or, lampassé, armé et couronné de gueules, tenant une hache d'or".

Notes et références 

Famille noble française